Червоненкис — еврейская фамилия.

 Червоненкис, Алексей Яковлевич (1938—2014) — советский и российский математик, внук М. Р. Червоненкиса.
 Червоненкис, Андрей Яковлевич (род. 1941) — советский физик, внук М. Р. Червоненкиса.
 Червоненкис, Мейлах Рахмилевич (Михаил Романович) (1876—?) — политический деятель, депутат Государственной думы от Киевской губернии, врач и учёный-медик.
 Червоненкис, Яков Михайлович (1914—1971) — учёный в области передачи электроэнергии и электроснабжения городов, сын М. Р. Червоненкиса.

Также 
 Размерность Вапника — Червоненкиса
 Теория Вапника—Червоненкиса